Callistochiton carpenterianus är en blötdjursart som beskrevs av Kaas 1956. Callistochiton carpenterianus ingår i släktet Callistochiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
carpenterianus